Pieńki ist ein polnischer Ortsname:

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Pieńki (Olecko), Ort im Powiat Olecki, bis 1938: Stobbenorth, 1938 bis 1945 Stobbenort, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen

 Woiwodschaft Großpolen:
 Pieńki (Ostrowite), Ort im Powiat Słupeckie
 Pieńki (Szczytniki), Ort im Powiat Kaliski

 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Pieńki (Płużnica), Ort im Powiat Wąbrzeski

 Woiwodschaft Łódź:
 Pieńki (Biała), Ort im Powiat Wieluński
 Pieńki (Działoszyn), Ort im Powiat Pajęczański
 Pieńki (Rozprza), Ort im Powiat Piotrkowski
 Pieńki (Siemkowice), Ort im Powiat Pajęczański

 Woiwodschaft Lublin:
 Pieńki (Serokomla), Ort im Powiat Łukowski
 Pieńki (Stary Brus), Ort im Powiat Włodawski

 Woiwodschaft Masowien:
 Pieńki (Domanice), Ort im Powiat Siedlecki
 Pieńki (Iłża), Ort im Powiat Radomski
 Pieńki (Klembów), Ort im Powiat Wołomiński
 Pieńki (Kotuń), Ort im Powiat Siedlecki
 Pieńki (Liw), Ort im Powiat Węgrowski
 Pieńki (Lubowidz), Ort im Powiat Żuromiński
 Pieńki (Mokobody), Ort im Powiat Siedlecki
 Pieńki (Mordy), Ort im Powiat Siedlecki
 Pieńki (Ostrów Mazowiecka), Ort im Powiat Ostrowski
 Pieńki (Skórzec), Ort im Powiat Siedlecki

 Woiwodschaft Oppeln:
 Pieńki(Rudniki), Ort im Powiat Oleski

 Woiwodschaft Podlachien:
 Pieńki (Bargłów Kościelny), Ort im Powiat Augustowski
 Pieńki (Michałowo), Ort im Powiat Białostocki

Siehe auch:
 Pieńki Borowe, Pieńki Kościelskie, Pieńki Królewskie, Pieńki Laskowskie, Pieńki Okopne, Pieńki Osuchowskie, Pieńki Rzewińskie, Pieńki Suchodolskie, Pieńki Słubicki, Pieńki Szczepockie, Pieńki Wielkie, Pieńki Tarębskie
 Pieńki-Sobótki, Pieńki-Strzyże, Pieńki-Towarzystwo, Pieńki-Żaki
 Borowiczki-Pieńki, Czuchów-Pieńki, Kostki-Pieńki, Niszczyce-Pieńki, Pruszyn-Pieńki
 Taczowskie Pieńki